Johanna I van Navarra (1271-1305), koningin van Navarra (1274-1305), koningin van Frankrijk (1285-1305) door haar huwelijk met Filips IV de Schone;
Johanna II van Navarra of Johanna van Frankrijk (1311-1349), koningin van Navarra (1328-1349);
Johanna III van Navarra of Johanna van Albret (1528-1572), koningin van Navarra (1555-1572).
Johanna van Navarra (1370-1437), hertogin van Bretagne (1386-1399), vervolgens koningin van Engeland (1403-1413) door haar huwelijk met Hendrik IV.